MPO peut désigner :
 le sigle du ministère des Pêches et Océans au Canada ;
 MPO, une entreprise française ;
 le sigle du management par objectifs ;
 le sigle pour la médiation publique obligatoire (en France, pour les fonctionnaires et pour les usagers de Pôle emploi) ;
 le symbole de la myéloperoxydase ;
 un connecteur fibre optique () pouvant intégrer 12 ou 24 brins optiques, surtout utilisé dans les DataCenter.